

Хроника 
 29 января. Молодёжная сборная России под руководством Николая Писарева стала победителем Кубка Содружества 2012, в финале обыграв сборную Белоруссии.
 20 февраля. В финале Кубка ФНЛ 2012 победу одержал екатерининбургский Урал, обыграв с минимальным счётом ярославский Шинник.
 9 мая. В финале Кубка России 2011/2012 победу с минимальным счётом одержал казанский Рубин, обыграв московское Динамо.

Сборные

Национальная

Товарищеские матчи

/ Чемпионат Европы по футболу 2012

Отборочный цикл Чемпионата мира по футболу 2014

Вторая национальная

Товарищеские матчи

Кубок Вызова

Молодёжная

Товарищеские матчи

Кубок Содружества 2012 
Групповой этап

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Вызова

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу среди молодёжи 2013

Женская

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013

Юношеская (1994 г. р.)

Первый отборочный раунд Чемпионата Европы 2013

Юношеская (1995 г. р.)

Второй отборочный раунд Чемпионата Европы 2012

Юношеская (1996 г. р.)

Первый отборочный раунд Чемпионата Европы 2013

Национальное первенство

Премьер-лига 2011/2012. Второй этап 
Группа А

 * «Спартак» начнёт выступление не с 3-го раунда, а с раунда плей-офф ввиду изменений, связанных с победой «Челси» в Лиге чемпионов 2011/2012
 **  «Рубин» будет участвовать в Групповой этап Лиги Европы УЕФА 2012/2013 как обладатель Кубка России 2011/2012 ввиду
изменений, вызванных победой Атлетико Мадрид, который занял 5 место в чемпионате
Испании 2011/2012, в лиге Европы уефа2011/2012
и Барселоны, которая обеспечила себе участие в лиге чемпионов уефа2012/2013, в кубке Испании по футболу 2011/2012. 

Группа Б

Премьер-лига 2012/2013

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 

|}

Первенство ФНЛ 2011/2012. Второй этап 
Группа А

Группа Б

Второй дивизион 2011/2012 
Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России получат право перехода в Первый дивизион ФНЛ.

  Зона Запад  — Петротрест (Санкт-Петербург)
  Зона Центр  — Салют (Белгород)
  Зона Юг  — Ротор (Волгоград)
  Зона Урал-Поволжье  — Нефтехимик (Нижнекамск)
  Зона Восток  — Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

Третий дивизион 2011/2012 
Победители десяти зон Третьего дивизиона Чемпионата России получат право перехода во Второй дивизион.

  МРО Дальний Восток  — ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск)
  МРО Сибирь  — Динамо (Бийск)
  МРО Урал и Западная Сибирь  — Металлург (Аша)
  МРО Северо-Запад  — Апатит (Кировск)
  МРО Золотое Кольцо  — Кооператор (Вичуга)
  МРО Центр (Москва)  — Приалит (Реутов)
  МРО Центр (Московская область)  — Долгие Пруды (Долгопрудный)
  МОА Черноземье  — Химик-Россошь (Россошь)
  МФС Приволжье  — Спартак (Йошкар-Ола)
  МРО ЮФО  — Волгарь-Газпром-М (Астрахань)

Кубок России по футболу 2011/2012

Кубок России по футболу 2012/2013 
В 2012 году пройдут матчи с 1/512 по 1/8 финала Кубка России по футболу 2012/2013.

Суперкубок России по футболу 2012 
В матче за Суперкубок России по футболу сыграют чемпион России сезона 2011/2012 петербургский Зенит и обладатель Кубка России по футболу 2011/2012 казанский Рубин.

Чемпионат России по футболу среди женщин 2011/2012

Еврокубки

Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 

1/8 финала

Лига Европы УЕФА 2011/2012 

1/16 финала

Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 

В турнире примут участие петербургский Зенит (с группового этапа) и московский Спартак (с раунда плей-офф).

Лига Европы УЕФА 2012/2013 

В турнире примут участие московский ЦСКА (с раунда плей-офф), московское Динамо (с третьего квалификационного раунда) и махачкалинский Анжи (со второго квалификационного раунда). Обладатель Кубка России 2011/2012 казанский Рубин будет стартовать в турнире с группового этапа.

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2011/2012 
1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2012/2013 
В турнире примут участие чемпион и серебряный призёр чемпионата России 2011/2012 со стадии 1/16 финала.

Источники 
 Официальный сайт РФС

Примечания